AFU est un sigle qui peut désigner :
 assistance au freinage d'urgence, un système électronique d'assistance amplifiant la force de freinage ;
 Accueil familial d'urgence, en Belgique, des familles d'accueil proposent d'intervenir, pour une période limitée, afin d'aider un enfant qui ne peut plus provisoirement rester dans sa famille ;
 Association française d'urologie ;
 Association foncière urbaine ;
 AF Université, une revue royaliste étudiante (1955-1972).